Дискография итальянского диджея Джиджи Д’Агостино.

Студийные альбомы 
 1995 — Melody Voyager (Промо)(CDM)
 1996 — Gigi D’Agostino
 1999 — L'amour toujours , 2 cd
 2001 — L’amour toujours
 2001 — All in One Night
 2003 — Live at Altromondo (live)
 2004 — L’amour toujours II , 2 cd
 2006 — Some Experiments, 2 cd
 2007 — Lento Violento... e altre storie (album, 2 cd)
 2007 — Lento Violento Man - La musica che pesta (compilation, 2 cd)
 2008 — Suono libero , 2 cd
 2009 — The Essential Gigi D’Agostino ,2 cd

Мини-альбомы 
 1994 — Experiments Vol. 1
 1995 — Melody Voyager
 1996 — Giallone Remix
 1997 — Gin Lemon E.P.
 1999 — Tanzen E.P.
 2000 — Tecno fes
 2001 — Tecno fes volume 2
 2004 — Underconstruction 2: Silence Remix
 2004 — Underconstruction 3: Gigi D’Agostino Remix
 2005 — Movimenti incoerenti vol. 1
 2005 — Movimenti incoerenti vol. 2
 2005 — Movimenti incoerenti vol. 3
 2005 — Sostanza noetica E.P.
 2003 — Underconstruction 1: Silence
 2004 — Noisemaker E.P.

Сборники 
 1996 — The Greatest Hits
 1996 — Le voyage '96
 1996 — Le voyage estate
 1996 — A Journey into Space
 1997 — Progressive Hyperspace
 1999 — Eurodance '99
 2001 — Il grande viaggio
 2003 — Il programmino di Gigi D’Agostino , 2 cd
 2004 — Live at Altromondo Part II , 2 cd
 2004 — NoiseMaker Compilation — Laboratorio 1
 2004 — Compilation Benessere 1 , 2 cd
 2005 — NoiseMaker Compilation - Laboratorio 2 (compilation)
 2005 — NoiseMaker Compilation - Laboratorio 3 (compilation)
 2005 — Disco Tanz (compilation, 2 cd)
 2006 — Some Experiments (album, 2 cd)
 2006 — Gratest Hits 2006 (album, 2 cd)
 2010 — Ieri & Oggi Mix Vol. 1 (compilation)
 2010 — Ieri & Oggi Mix Vol. 2 (compilation)
 2012 — Mondo Reale (compilation, 2 cd TBA)

Синглы 
 1993 — Baseball Furies (Voyager)
 1993 — Hypnotribe
 1994 — Creative Nature Vol. 1 (Daniele Gas)
 1994 — Creative Nature Vol. 1 (Remix) (Gigi D’Agostino & Daniele Gas)
 1994 — Creative Nature Vol. 2 (Gigi D’Agostino & Daniele Gas)
 1994 — The Mind’s Journey
 1994 — City of Night (Voyager)
 1995 — Fly
 1995 — Sweetly
 1996 — Angel’s Symphony
 1996 — Happily
 1996 — Gigi’s Violin — Elektro Message
 1996 — New Year’s Day
 1997 — Music (An Echo Deep Inside)
 1998 — The Way-Motorway (Adam Austin)
 1998 — Cuba Libre (Сингл)
 1998 — Elisir (Your Love)
 1998 — Gin Lemon
 1998 — Movimento
 1999 — Another Way
 1999 — Bla Bla Bla
 1999 — La passion
 1999 — Noise Maker Theme 2000
 1999 — The Riddle
 2000 — L’amour toujours (I’ll Fly with You)
 2000 — Super (Gigi D’Agostino & Albertino)
 2003 — Silence
 2004 — C’era una volta (Beldemandis)
 2004 — Con il nastro rosa (Gigi & Molly)
 2004 — Soleado (Gigi & Molly)
 2004 — Summer of Energy (Gigi D’Agostino & Datura)
 2004 — Gigi’s Goodnight (Gigi D’Agostino & Pandolfi)
 2004 — Coracao louco (I Chiodi)
 2004 — Canto do mar (Molto Folk)
 2005 — Forever (Pandolfi) (DJ Pandolfi)
 2005 — La batteria della mente (DJ Pandolfi)
 2005 — Once Upon A Time (Elettrogang)
 2005 — I Wonder Why
 2005 — Wellfare (I Wanna Tanz)
 2007 — L’Uomo Sapiente
 2011 — Stay With Me (Gigi D'Agostino)
 08 июня 2012 - Gigi D'Agostino ft. Robbie Miraux - L'amour Toujours 2012

Джиджи Д’Агостино
Д’Агостино, Джиджи
Д’Агостино, Джиджи